Аббас II:
 Аббас II Сефеви (1632—1667) — шах Персии с мая 1642 года из династии Сефевидов.
 Аббас II Хильми (1874—1944) — последний хедив Египта.